Vlaams Energiebedrijf
 Vereniging van Effectenbezitters
 Volkseigener Betrieb, bedrijfsvorm uit de voormalige DDR
 Venezolaanse bolivar, een munteenheid aangeduid met ISO 4217-valutacode VEB